Erdélyi Híradó kolozsvári politikai újság 1827–1848 között
 Erdélyi híradó Marosvásárhelyen kiadott politikai, társadalmi és közgazdászati közlöny 1877-1879 között Nemes Ödön szerkesztésében
 Erdélyi híradó Kolozsvárott kiadott politikai, közgazdasági és társadalmi napilap 1887-1896 között Korbuly József szerkesztésében
 Erdélyi hiradó Kolozsvárott rendszertelenül, évenként többször megjelent hadijelentés a Magyar Királyi 1. Honvéd Haditudósító Század által
 Erdélyi Híradó lap- és könyvkiadó